

Cinema 
Annie Laurie – cortometraggio muto statunitense del 1909 prodotto dalla Essanay
Annie Laurie – cortometraggio muto statunitense del 1913 diretto da Lawrence B. McGill
Annie Laurie – film muto britannico del 1916 diretto da Cecil M. Hepworth
Annie Laurie – cortometraggio statunitense del 1926 diretto da Dave Fleischer
Annie Laurie – film muto statunitense del 1927 diretto da John S. Robertson
Annie Laurie – cortometraggio statunitense del 1936 diretto da Joseph Sherman
Annie Laurie – film britannico del 1939 diretto da Walter Tennyson

Letteratura 
Annie Laurie – poema di William Douglas

Musica 
Annie Laurie – canzone popolare scozzese basata sul poema di William Douglas